Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 41-es, továbbá 41A, 41B jelzésű villamosok:

Magyarország 

 41-es villamos (Budapest)
 41A villamos (Budapest)megszűnt
 41B villamos (Budapest)megszűnt

Ausztria 

 41-es villamos (Bécs)

Csehország 

 41-es villamos (Prága)